Eastern University steht für:

 Eastern University, Sri Lanka
 Eastern University (Pennsylvania), in St. Davids, Pennsylvania
 Far Eastern University, Quezon City, Philippinen

Siehe auch:
 Eastern Connecticut State University
 Eastern Illinois University
 Eastern Kentucky University
 Eastern Michigan University
 Eastern Oregon University 
 Eastern Washington University 
 Eastern Mennonite University